1. Klasse 1943/44 steht für:
 1. Klasse Danzig-Westpreußen 1943/44
 1. Klasse Dresden 1943/44
 1. Klasse Leipzig 1943/44
 1. Klasse Oberschlesien 1943/44
 1. Klasse Ostpreußen 1943/44
 1. Klasse Pommern 1943/44